Józef Kazimierz Kossakowski (1738-1794), biskup inflancki, działacz polityczny, powieszony w czasie insurekcji kościuszkowskiej
 Józef Ignacy Kossakowski (1757-1829), działacz polityczny i oświatowy, literat
 Józef Dominik Kossakowski (1771-1840), pułkownik, targowiczanin, zięć Szczęsnego Potockiego
 Józef Antoni Kossakowski (1772-1842), generał wojsk francuskich, adiutant Napoleona
 Józef Kossakowski (1807-1857), właściciel drukarni w Lublinie
 Józef Kossakowski (1917-1988), ichtiolog polski, specjalista astakologii, docent w Instytucie Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie